Александр Алексеевич Титов — полный кавалер Георгиевского креста, старший инженер лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Биография 
Сразу же после окончания школы в 1916 году Титов был призван в армию и, как образованный и способный юноша, был направлен на курсы артиллеристов, где он освоил профессии разведчика и корректировщика огня. За несколько месяцев боёв Титов проявил себя блестящим артиллеристом, и его подразделение стало лучше остальных справляться с боевыми задачами командования. За это Александр Алексеевич был удостоен трёх Георгиевских крестов, а последний, I степени, был присвоен ему в 1917 году, но Титов не успел забрать его по причине начавшихся революционных событий.

Был участником Гражданской войны на стороне РККА в 1918—1922 гг, в боях получил тяжёлое ранение.

После окончания военной службы Титов закончил экономическое отделение Сельскохозяйственного института имени Тимирязева.

Русский. Беспартийный. Женат, двое детей.

В Великую Отечественную войну Титов также служил артиллеристом. Был объявлен пропавшим без вести в ранге интенданта 3-го ранга в конце 1941 года. Затем вернулся в строй. Новое тяжёлое ранение Александр Алексеевич получил в 1942 году, однако восстановился и конец войны встретил в звании майора артиллерии.

В 1960-е гг. Александр Алексеевич Титов стал сотрудником кафедры геоморфологии географического факультета МГУ имени Ломоносова. Его специализацией было исследование экономических последствий смыва почв и эрозионных процессов, происходящих на сельскохозяйственных пахотных землях. Работал Титов в тандеме с другим видным геоморфологом Белоцерковским.

Источник 
 Стенгазета кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ имен М. В. Ломоносова «Геоморфолог» (03.2014)

Примечания 

Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Участники Гражданской войны в России
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева